Az 1996-os UEFA-szuperkupa a 21. európai szuperkupa-döntő volt. A mérkőzéseket 1997. január 15-én és 1997. február 5-én játszották le az olasz Juventus, az 1995–1996-os UEFA-bajnokok ligája győztese és a francia Paris Saint-Germain, az 1995–1996-os kupagyőztesek Európa-kupája győztese között.

A Juventus nyerte a szuperkupát 9–2-es összesítéssel. Már az első mérkőzésen ötgólos különbség volt, a Parc des Princes-ben 6–1-re nyert az olasz csapat. A másodikon egy újabb, ezúttal 3–1-es győzelmet aratott a Juventus.

Mérkőzés adatok

Első mérkőzés

Második mérkőzés 

A szuperkupát a Juventus nyerte 9–2-es összesítéssel.

Lásd még 
 1995–1996-os UEFA-bajnokok ligája
 1995–1996-os kupagyőztesek Európa-kupája

Források
 
 

1996
Uefaszuperkupa